Habyarimana ist der Familienname folgender Personen:
 Agathe Habyarimana (* 1942), ruandische First Lady
 Innocent Habyarimana (* 1989), ruandischer Fußballspieler
 Jean-Paul Habyarimana (* 1982), ruandischer Fußballspieler
 Juvénal Habyarimana (1937–1994), ruandischer Staatspräsident